Ву́лиця Ма́те За́лки — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Виноградові
 Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Севастополі
 Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Сімферополі

 Вулиця Мате Залки — колишня назва вулиці Петра Бузука в місті Запоріжжі
 Вулиця Мате Залки — колишня назва вулиці Олександра Архипенка в місті Києві
 Вулиця Мате Залки — колишня назва вулиці Григорія Китастого в місті Кобеляках
 Вулиця Мате Залки — колишня назва вулиці Михайла Гаврилка в місті Полтаві

Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Красноярську
 Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Чебоксарах
 Вулиця Мате Залки — вулиця в місті Хабаровську

Див. також 
 Провулок Мате Залки

Вулиці, названі на честь людей